Ejsing (plaats), plaats in Denemarken
 Ejsing (parochie), parochie in Denemarken